Села:
 Безіменне — Вінницька область, Козятинський район
 Безіменне — Донецька область, Новоазовський район
 Безіменне — Київська область, Обухівський район
 Безіменне — Миколаївська область, Снігурівський район

Див. також 
 Безім'яне